2-й чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту проходил с 15 по 17 декабря 2021 года на катке «Олимпийский овал Калгари» (Калгари, Канада) на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.

Результаты

Мужчины

500 метров

1000 метров

1500 метров

5000 метров

Масс-старт

Командный спринт

Командная гонка

Женщины

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

Масс-Старт

Командный спринт

Командная гонка

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2022

Международные спортивные соревнования в Калгари
2021 год в конькобежном спорте
конькобежный
Декабрь 2021 года
Спорт в Канаде в 2021 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде